Christ Church Episcopal ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Christ Church Episcopal (Kentucky), NRHP-Nr. 76000867
 Christ Church Episcopal (Nebraska), NRHP-Nr. 99001389

Siehe auch:
 Christ Episcopal Church